McCracken peut faire référence à :

Patronymes 

 Bert McCracken (né en 1982), chanteur américain
 Craig McCracken (né en 1971), réalisateur et producteur
 Henry Joy McCracken (1767-1798), négociant et nationaliste presbytérien irlandais
 Hugh McCracken, guitariste de rock et musicien de studio
 Josiah McCracken (1874-1952 ), athlète américain
 John McCracken (1934-2011), artiste contemporain américain
 John McCracken Robinson (1794-1843), homme politique américain
 Mary Ann McCracken (1770-1866), réformatrice sociale irlandaise

Toponymie 
 McCracken, ville au Kansas ;
 Comté de McCracken, au Kentucky.

Voir aussi 
 Henry Mitchell MacCracken (1840-1918), éducateur américain 

Homonymie de patronyme